le gable ou gâble, élément d'architecture ;

Patronyme 

 Christopher Gable (1940-1998), acteur et réalisateur britannique ;
 Clark Gable (1901-1960), acteur de cinéma américain ;
 John Clark Gable (né en 1961), acteur américain.

Toponymes 

 Gable-Blanc, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui hameau de Baulon ;
 l’île Gable est une île argentine située en Terre de Feu.